ARRDC5 () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на короткому плечі 19-ї хромосоми. Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 342 амінокислот, а молекулярна маса — 38 383.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 19

Некатегоризовані білки